Kosser steht für:
Kosser (Unternehmen), größter bulgarischer Importeur und Händler von Autoersatzteilen
Ursula Kosser (* 1958), deutsche Journalistin und Buchautorin.

Siehe auch:
Kösser